Yoga peut désigner :

 Yoga, une des six écoles orthodoxes de la philosophie indienne āstika
 Yoga, ville japonaise proche de Tokyo
 Yōga, peinture japonaise de style occidental, émergeant après la restauration de Meiji en 1868
 Raja yoga, yoga basé sur les Yoga Sūtra de Patañjali
 Yoga, un récit d'Emmanuel Carrère paru en 2020

Homonymie